Butenky (ukrainisch ; russische Entsprechung Butenki/Бутенки) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Kobeljaky, siehe Butenky (Kobeljaky)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Koselez, siehe Butenky (Koselez)